Слов'я́нська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Слов‘янська вулиця — вулиця у місті Горлівка.
 Слов'янська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Слов'янська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Слов‘янська вулиця – вулиця у місті Дружківка.
 Слов'янська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Слов'янська вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Слов'янська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Слов‘янська вулиця – вулиця у місті Костянтинівка.
 Слов‘янська вулиця – вулиця у місті Краматорськ.
 Слов'янська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Слов‘янська вулиця — вулиця у місті Лиман.
 Слов‘янська вулиця — вулиця у місті Лисичанськ.
 У місті Луганськ:
 1-а Слов'янська вулиця;
 2-а Слов'янська вулиця;
 3-я Слов'янська вулиця;
 4-а Слов'янська вулиця.
 Слов'янська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Слов‘янська вулиця — вулиця у місті Маріуполь.
 Слов'янська вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Слов'янська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Слов‘янська вулиця — вулиця у місті Покров.
 Слов‘янська вулиця — вулиця у місті Рубіжне.
 Слов'янська вулиця — вулиця в місті Суми.
 Слов'янська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Слов'янська вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Слов'янська вулиця — вулиця в місті Чернігів.

 Слов'янська вулиця — колишня назва Калинової вулиці в Києві.

Вулиці